Miejscowości w USA:
 Henryville – jednostka osadnicza w stanie Indiana, w hrabstwie Clark
Gminy w USA:
 Henryville (ang. Henryville Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Renville